Salice-Contessa ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Jakob Salice-Contessa (1767–1825), schlesischer Großkaufmann, Kommunalpolitiker und romantischer Schriftsteller
 Karl Wilhelm Salice-Contessa (1777–1825), schlesischer Dichter der Romantik